Hyderabad – città dello Stato del Telangana
Distretto di Hyderabad – distretto del Telangana che ha come capoluogo Hyderabad
Hyderabad – città dello stato dell'Uttar Pradesh
Hyderabad – Stato principesco del subcontinente indiano esistito dal 1724 al 1948

Hyderabad – città della provincia del Sindh
Distretto di Hyderabad –  distretto del Sindh
Divisione di Hyderabad – divisione amministrativa del Sindh
Hyderabad – taluka del Sindh